Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Fernsehserie Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert, sortiert nach der US-amerikanischen Erstausstrahlung. Insgesamt wurden zwischen 1987 und 1994 sieben Staffeln mit 178 Episoden produziert.

Überblick Fernseh-Erstausstrahlung

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Anmerkungen

Weblinks 
Website mit ausführlichen Informationen zu allen Episoden
 

Raumschiff Enterprise Das nachste Jahrhundert
!Episoden, Raumschiff Enterprise: Das Nachste Jahrhundert